Села:
 Дертка — Житомирська область, Житомирський район
 Дертка — Хмельницька область, Ізяславський район